Paul Young (ur. 1944 – brytyjski aktor
 Paul Young (1947–2000) – brytyjski wokalista i perkusista
 Paul Young (ur. 1956) – brytyjski wokalista soulowy
 Paul Young (ur. 1968) – jamajski piłkarz
 Paul Young (ur. 1988) – vanuacki piłkarz
 Paul Young – postać fikcyjna, bohater Gotowych na wszystko